Colonia Progreso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Progreso, Chihuahua, Meoqui, 
 Colonia Progreso, Oaxaca, El Barrio de la Soledad, 
 Colonia Progreso, Veracruz, Totutla, 
 Colonia Progreso, Acatepec, 
 Colonia Progreso, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 Colonia Progreso, Xochistlahuaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar